Тимошинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Жигаловском районе Иркутской области России. Административный центр — село Тимошино.

История 
Первые упоминания о селе Тимошино (изначально называлось Тимофеева) относится к 1665 году. Свое название село получило в честь Тимофея Дружинина. В 1723 году здесь проживало 2 двора поселенных крестьян.

В июне 1950 года произошло объединение колхозов в один — имени С.М. Кирова, председатель Кряжев Николай Иванович. После объединения возросли экономические возможности нового коллективного хозяйства. Появилась возможность для покупок, обслуживания, ремонта техники. Появился первый трактор, радио, было подключено электричество.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 225 человек, в том числе 109 мужчин и 116 женщин.

Населённые пункты 
 село Тимошино 
 деревня Бутырина 
 деревня Захарова 
 деревня Кайдакан

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Жигаловского района